Resos (mythologie) - persoon in de Griekse mythologie
 Resos (toneel) - Attische tragedie gebaseerd op bovenstaand persoon